Ken Flach e Rick Leach hanno battuto in finale Martin Damm e Karel Nováček 6-7, 6-4, 6-2.

Teste di serie

 Todd Woodbridge /  Mark Woodforde (terzo turno)
 Patrick McEnroe /  Richey Reneberg (terzo turno)
 Grant Connell /  Patrick Galbraith (secondo turno)
 Jacco Eltingh /  Paul Haarhuis (secondo turno)
 Mark Kratzmann /  Wally Masur (secondo turno)
 Tom Nijssen /  Cyril Suk (terzo turno)
 Luke Jensen /  Murphy Jensen (secondo turno)
 Sergio Casal /  Emilio Sánchez (primo turno)

 Steve DeVries /  David Macpherson (secondo turno)
 Jared Palmer /  Jonathan Stark (primo turno)
 Danie Visser /  Laurie Warder (primo turno)
 Ken Flach /  Rick Leach (Campioni)
 Glenn Michibata /  David Pate (primo turno)
 Shelby Cannon /  Scott Melville (primo turno)
 David Adams /  Andrej Ol'chovskij (semifinali)
 Hendrik Jan Davids /  Piet Norval (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

US Open 1993